Kasanga steht für:

 Kasanga (Sprache), eine Sprache in Guinea-Bissau
 Kasanga, ehemaliges Königreich in Senegal, siehe Kasa (Königreich)
 Kasanga (Mufindi), Ort im Mufindi Distrikt in Tansania
 Kasanga (Morogoro), Ort im Morogoro Distrikt in Tansania
 Kasanga (Bismarckburg), Ort am Tanganjikasee in Tansania, ehemaliges Bismarckburg (Deutsch-Ostafrika)

Kasanga ist der Familienname folgender Personen:

 Kasim Kasanga, ghanaischer Politiker